Teresópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Teresópolis, ort, Rio de Janeiro, 
 Teresópolis (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar